Lothrop, Lothropp, Lathrop:
 (Theodore) Lothrop Stoddard
 John Lothrop Motley
 Orville Lothrop Freeman

Engelska efternamn